Константин Петрович Воронец (; Киев 30 января 1902 года — Белград, 19 октября 1974 года) — профессор машиностроительного факультета Белградского университета с 1963 года, член Сербской Академии наук и искусств (САНУ), Югославского общества механиков, Общества прикладной математики и механики. Кавалер Ордена Труда с Красным знаменем (1965).

Биография 
Родился   года в Киеве, Российская империя. 

Сын профессора Киевского политехнического института, заведующего кафедрой механики, профессора Петра Васильевича Воронца, специалиста в области теоретической механики. Потомственный дворянин в Смоленской губернии, из старинного шляхетского рода с гербом Любич, записанным в шестую книгу родословных по Смоленской и Воронежской губерниям). 

Константин Петрович Воронец окончил школу и киевскую гимназию. По окончании гимназии был мобилизован в Белую Армию, с которой оказался в Румынии, откуда прибыл в Белград, в то время как вся родня осталась в Киеве. 

Поступил на Природно-математический факультет в Белграде на специальность механика и математика, который закончил в 1925 году. Степень доктора наук получил в Парижском университете (1934).

Книги 
Проф.Константин Воронец написал около 40 научных работ, в том числе — 5 университетских учебников по различным разделам механики жидкости.

См.также 
 Јаков Хлитчијев
 Владимир Фармаковски

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Белградского университета
Родившиеся в 1902 году
Умершие в 1974 году
Механики Югославии
Родившиеся в Киеве
Умершие в Белграде
Академики Сербской академии наук и искусств
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Механики по алфавиту